En anglais, maiden voyage(en) désigne le voyage inaugural d'un bateau, avion, etc. 
Un certain nombre de traditions et de superstitions sont associées à ce premier voyage.

Des cas célèbres de voyages inauguraux qui se sont terminés en catastrophe sont ceux du 
Titanic, du RMS Tayleur,  du Batavia et du navire de guerre suédois Vasa.

Citons également les naufrages du Ranga, et de lUnion Star.

 Maiden Voyage est un album jazz de Herbie Hancock

Transport maritime